Цыпня́тов — русская фамилия. Носители:

 Цыпнятов, Иван Геннадьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Цыпнятов, Пётр Фёдорович (1892—1938) — деятель ВКП(б).